Константин Бабич:
 Бабич, Константин (1927—2009) — сербский композитор и музыкальный педагог.
 Бабич, Константин Николаевич (род. 1975) — украинский футболист.